Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 2004 probíhala v Athénském olympijském tenisovém centru, ležícím v severovýchodní části města Marousi. Soutěž se konala v období od 16. do 22. srpna 2004 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Kvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do čtyřhry nastoupilo 64 tenistů. Turnaj probíhal ve formátu na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Obhájci zlata z předchozí olympiády, Kanaďané Sebastien Lareau a Daniel Nestor, nestartovali společně. Lareau se her neúčastnil, když ukončil kariéru v sezóně 2001. Spoluhráčem Nestora se stal Frédéric Niemeyer, s ním vypadl ve druhém kole.

Olympijský turnaj 
Olympijské vítězství vybojovala nenasazená dvojice Chilanů Nicolás Massú a Fernando González, kteří ve finále zdolali zástupce německého tenisu Nicolase Kiefera s Rainerem Schüttlerem po pětisetovém dramatu. Za nepříznivého stavu sad 1:2 dokázali otočit průběh střetnutí. Připsali si tak jediný společný titul. Pro Massúa se jednalo o první ze tří deblových trofejí kariéry a González pak získal jediné turnajové vítězství ve čtyřhře během profesionální dráhy. Oba Chilané potvrdili aktuální olympijskou dvouhru, když si medailové kovy odvezli i ze singlové soutěže.

Poražení semifinalisté odehráli utkání o bronz. Vítězně z něho vyšel chorvatský pár Mario Ančić a Ivan Ljubičić po výhře nad indickými turnajovými pětkami Maheshem Bhupathim a Leandrem Paesem ve třech sadách. Duel měl dramatickou koncovku, když o držitelích medailí rozhodl až závěr třetí sady v poměru gamů 16–14.

Nasazení párů 
  (čtvrtfinále)
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (semifinále, 4. místo)
  (2. kolo)
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-35 se zápasem o 3. místo
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále o zlatou medaili

| team-width=200

| RD1-seed1= 
| RD1-team1={{flagIOCathlete|Fernando González|CHI|2004 Summer}} 
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=5
| RD1-team3= 
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=3
| RD2-score1-4=79
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= 
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3='''6
| RD2-score2-4=67
| RD2-score2-5=4

| 3rd-seed1= 
| 3rd-team1=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2004